NOS1AP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 506 амінокислот, а молекулярна маса — 56 150.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки